Тім Гортон (; 12 січня 1930, Кокран — 21 лютого 1974, Сент-Кетерінс) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1977 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1946 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 26 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1572 матчі в НХЛ, включаючи 126 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964, 1967.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1954, 1963, 1967.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1964, 1968, 1969.
 Учасник семи матчів усіх зірок НХЛ.
 Під 43-м номером входить до списку найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News (1997).

Статистика

Мережа ресторанів 
У 1964 році заснував ресторан від «Тіма Гортона», який 1968 перетворився на мережу ресторанів (нараховувала близько сорока ресторанів). Після смерті в 1974 році, його бізнес-партнер Рой Джойс придбав частку сім'ї Гортона за один мільйон доларів США.

Смерть 
Загинув в автомобільній катастрофі 21 лютого 1974, коли повертався на власному авто з хокейного матчу в Торонто.

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ
Члени зали слави хокею
Загинули в автомобільних аваріях
Люди на марках
Поховані на кладовищі Йорк (Торонто)